Juan Carlos I kan syfta på:

 Juan Carlos I av Spanien (1938–), tidigare kung av Spanien
 Juan Carlos I (forskningsstation) – en av Spaniens två forskningsstationer i Antarktis
 Juan Carlos I (hangarfartyg) – ett spanskt hangarfartyg